A 2011-es olasz Formula–3-as bajnokság a sorozat negyvenhetedik idénye. A szezon május 15-én, Castrezzatóban kezdődött, és október 16-án, Monzában ért véget, nyolc helyszínen összesen tizenhat verseny után.

A győzelmet az olasz Sergio Campana szerezte meg, megelőzve az amerikai Michael Lewist és a szintén olasz Raffaele Marciellót.

Csapatok, versenyzők

Minden versenyző autójában Fiat motor található, a gumiszállító pedig egységesen a Kumho.

Versenynaptár

A nyolc helyszínből álló versenynaptárat 2010. november 21-én tették közzé.

Végeredmény

Összetett
Pontozás:

Csapatverseny

Újoncok

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos weboldala

Olaszformula3asbajnoksag
Autóversenyzés Olaszországban